Dritter Sektor steht für:

 Dienstleistungssektor, sowohl öffentlich als auch privat, auch Tertiärer Sektor
 Nonprofit-Bereich (Nonprofit-Sektor), der weder marktorientierte noch staatliche Teil einer Volkswirtschaft

Siehe auch:
Drei-Sektoren-Hypothese